Жабин — многозначный термин.
 Жабины — русские дворянские роды.
 Жабин, Аркадий Григорьевич (1934—2007) — доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Жабин — деревня в Лужковском сельсовете Кормянского района Гомельской области Беларуси.
 Жабин — агрогородок в Солигорском районе Минской области Беларуси.

См. также 
 Жабино